

Cinema
Zelda – film del 1974 diretto da Alberto Cavallone

Televisione
Zelda – film per la televisione statunitense del 1962 diretto da Rod Amateau
Zelda – film per la televisione statunitense del 1993 diretto da Pat O'Connor

Altro
Principessa Zelda – personaggio immaginario della serie di videogiochi The Legend of Zelda
Zelda – nome proprio di persona femminile 
Zelda (1914-1984) – poeta israeliano 
Zelda – gruppo musicale rock giapponese attivo dal 1979 al 1996